

Patronymes 

Jessie Lipscomb (1861-1952), sculptrice anglaise.
W.P. Lipscomb (1887-1958), scénariste, producteur et réalisateur britannique.
Mance Lipscomb (1895-1976), chanteur et guitariste américain.
William Lipscomb (1919-2011), chimiste américain.
John Lipscomb (1950), prélat anglican américain converti au catholicisme.
 Suzannah Lipscomb (1978-), historienne et présentatrice britannique

Toponymes 
 Comté de Lipscomb, comté texan.
 Lipscomb, siège du précédent.
 Lipscomb, ville de l'Alabama.